Tristan Materna (* 4. Juni 1972 in Emmingen-Liptingen) ist ein deutscher Schauspieler.

Als Sohn eines Maschinenschlossers wurde er 1972 in Emmingen-Liptingen geboren. In der Schulzeit konnte er bereits sein Talent als Gag-Schreiber für das MAD-Magazin beweisen.
1996 verschlug es ihn in den Großraum Stuttgart, wo er erste Theater-Erfahrungen sammelte. Nach privatem Schauspielunterricht spielte er an verschiedenen Bühnen wie z. B. am Theater tri-bühne Stuttgart, in Ebersbach und Theater an der Steinach in Frickenhausen.
Im Filmbereich hatte er 1997 in Roadrunner von Michael Siegel sein Debüt. Weiterhin konnte man ihn in verschiedenen Tatort-Folgen und in Das Kommando mit Iris Berben und Robert Atzorn als Feldwebel Köppke sehen. Darüber hinaus in vielen Filmen der Filmakademie Baden-Württemberg, wie z. B. in Kiki & Tiger, der den Max-Ophüls-Preis gewann. In 2061. Nach dem Frieden spielte er einen fanatischen Militärausbilder. Der Film wurde für den Sony Shoot and Cut Award nominiert.

Filmografie (Auswahl) 
 1997: Roadrunner
 1998: Tatort – Bienzle und der Champion
 1999: Tatort – Bienzle und der Mann im Dunkeln
 2000: Goebbels und Geduldig
 2002: Kiki & Tiger
 2002: Tatort – Flashback
 2003: Tatort – Bienzle und der steinerne Gast
 2004: Das Kommando
 2005: Berlin Bohème
 2007: Abgedreht in Stuttgart
 2007: Hordes Film – Kartoffelherz
 2007: 2061. Nach dem Frieden
 2010: Sechs Tage Angst
 2015: SOKO Stuttgart – Folge: Die Söhne Abrahams

Weblinks 
 

Filmschauspieler
Theaterschauspieler
Deutscher
Geboren 1972
Mann